Песнь торжествующей любви:
 Песнь торжествующей любви — повесть Ивана Сергеевича Тургенева (1881)

Экранизации повести:
 Песнь торжествующей любви (фильм, 1915)
 Песнь торжествующей любви (фильм, 1923)
 Песнь торжествующей любви (фильм, 1969)